Стрихар Олексій Анатолійович — капітан служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Стрихар Сергій Петрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки